Teulada (Itália) — comuna italiana, na Sardenha.
 Teulada (Espanha) — município espanhol, província de Alicante

Desambiguações de topônimos